Corrent Circumpolar Antàrtic, corrent marí
 Estel circumpolar, visió de les estrelles segons la latitud
 Cercle polar àrtic
 Cercle polar antàrtic
 Circumpolar (geobotànica), territoris propers als pols terrestres que determinen la morfologia i adaptacions de les plantes